Серия А 1980/1981 — 49-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 14 сентября 1980 года и завершился 24 мая 1981 года. В 19-й раз в своей истории победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник:

Пояснения к таблице

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1980/1981
Футбол в Италии в 1980 году
Футбол в Италии в 1981 году